Masalit (volk)
 Masalit (taal)